Le terme centaure (en ) est employé pour désigner une entreprise qui atteint  de dollars de revenus récurrents annuels (ARR)  ou plus simplement  de dollars de chiffre d'affaires.

Aircall, ancienne licorne, est un exemple de centaure.

Voir aussi 
 Licorne :  une startup valorisée à plus d'un milliard de dollars, non cotée en bourse et non filiale d'un grand groupe

Notes et références 

Création d'entreprise